Protos – nazwa handlowa ranelinianu strontu, leku stosowanego w leczeniu osteoporozy
 Protos – konstruktor samochodów wyścigowych